Ви́ктор Королёв:
 Королёв, Виктор (1956—1982) — советский футболист.
 Вениамин (Королёв), в миру Виктор Анатольевич Королёв (1965—2020) — епископ РПЦ, епископ Железногорский и Льговский.
 Королёв, Виктор Валентинович (род. 1957) — советский хоккеист, российский тренер.
 Королёв, Виктор Иванович (род. 1961) — автор-исполнитель русского шансона.
 Королёв, Виктор Юрьевич (род. 1954) — российский учёный в области математической статистики.